Болесла́в Дона́тович Ерше́вский (; 10 января 1941, Краслава, Латвийская ССР — 2005, Великий Новгород, Россия) — археолог, историк, исследователь средневекового Новгорода и Новгородской земли, кандидат исторических наук, преподаватель НовГУ.

Биография 
Родился 10 января 1941 году в городе Краслава Латвийской ССР в семье рабочих. В 1958 году окончил школу рабочей молодёжи № 6 и в этом же году техническое училище № 2 города Рига. В 1958—1959 годах работал в Риге на заводах фрезеровщиком, станочником. В 1959 году по комсомольской путёвке был направлен на работу в Донбасс, где трудился горнорабочим на одной из угольных шахт. В 1961 году вернулся в Ригу и продолжил работать на заводах. С 1961 по 1964 годы проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1964 году поступил на первый курс исторического факультета Латвийского государственного университета, а в 1966 году перевёлся на третий курс исторического факультета МГУ, где специализировался по новгородской археологии. После окончания университета в 1969 году был направлен на работу в Новгородский музей заведующим только что созданного сектора археологии. В 1979 году на кафедре археологии МГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Новогородские свинцовые пломбы конца XI — первой трети XIII вв. как источник для политической истории Новгорода» (научный руководитель: В. Л. Янин). С 1969 года по 1984 год работал в Новгородском государственном музее. В 1984—1985 годах исполнял обязанности генерального директора Новгородского музея.

В 1985 году перешёл на работу в Новгородский пединститут (НовГУ) на кафедру истории СССР сначала старшим преподавателем. С 1990 года стал доцентом и, позднее, — заведующим секцией археологии кафедры истории и археологии России. Читал лекции по археологии, истории первобытных цивилизаций, историческому краеведению, спецкурсы, руководил курсовыми и дипломными работами, археологической практикой студентов. В 1990 году при его непосредственном участии была создана учебно-научная лаборатория археологии на историческом факультете. Являлся членом совета исторического факультета, членом специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций в НовГУ, членом совета специалистов при отделе по культурному наследию Комитета по культуре администрации г. Новгорода.

Сферой его научных интересов являлась славяно-русская археология, государственное устройство средневекового Новгорода, сфрагистика.

В течение многих лет руководил раскопами Новгородской археологической экспедиции, был начальником новгородской археологической экспедиции НовГУ. Первые самостоятельные раскопки (исследовал курганы XI века в деревне Устрека Старорусского района) Б. Д. Ершевский провёл в 1969 году. С 1971 года он руководил археологическими работами в Новгороде и его округе: Торговый раскоп (1971 год), Славенский раскоп на ул. Кирова (1972—1974), Дмитриевский раскоп (1976 год), Дубошин раскоп (1977—1978), Нутный раскоп (1979—1981), Михаило-Архангельский раскоп (1990—1991), Ипатьевский раскоп (1993), Конюхов раскоп (1994), Андреевский I раскоп (1995), раннеславянское поселение Прость (на реке Прость, ныне являющееся объектом культурного наследия регионального значения) (1997—1999). Коллекция находок из его раскопок занимает достойное место в фондах Новгородского государственного музея-заповедника. Б. Д. Ершевский является автором и соавтором более 80 публикаций.

Последние 20 лет жизни учёный посвятил, наряду с научной работой, подготовке кадров историков и археологов в НГПИ — НовГУ. Он читал лекции по археологии, истории первобытных цивилизаций, историческому краеведению, спецкурсы, руководил курсовыми и дипломными работами, археологической практикой студентов исторического факультета. В 1990 году при его непосредственном участии была создана учебно-научная лаборатория археологии на историческом факультете НовГУ.

Труд Болеслава Ершевского отмечен знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», медалью «Ветеран труда», знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», Почётными грамотами Министерства культуры Российской Федерации, Новгородского областного Совета народных депутатов, многочисленными благодарностями.

Семья 
Был женат, две дочери — Наталья Болеславовна Безус (кандидат исторических наук), Александра Болеславовна Ершевская (кандидат медицинских наук).

Примечания

Литература 
 Археологи Великого Новгорода. Биографический справочник. — Великий Новгород, 2002. — С. 19—20.
 Преподаватели Новгородского государственного педагогического института (1953—1993) : биогр. справочник / сост. : Р. П. Макейкина, Н. С. Федорук — Великий Новгород, 2009.

Директора музеев СССР
Медиевисты России
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации